Василий Тарновский: